Jüdische Volkshochschule ist der Name folgender Einrichtungen:

 Freie jüdische Volkshochschule (Breslau)
 Jüdische Volkshochschule der Jüdischen Gemeinde zu Berlin
 Jüdische Volkshochschule (Frankfurt)
 Jüdische Volkshochschule (München)
 Jüdische Volkshochschule Potsdam